Divizia A (1954) – 37. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna CCA București. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Flamura Roşie Arad. Tytuł króla strzelców zdobył Alexandru Ene, który w barwach klubu Flamura Roşie Arad strzelił 20 goli. Do Divizii B spadły zespoły Locomotiva Bukareszt, Metalul Câmpia Turzii i Progresul Oradea.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1954 w Rumunii